Härjedalen (gemeente), een gemeente in Zweden
 Härjedalen (landschap), een landschap in Zweden